Nicholas Simon O'Hern (né le ) est un golfeur australien professionnel.

Références externes 
Profile on the PGA Tour of Australasia's official site
Profile on the European Tour's official site
Profile on the PGA Tour's official site
Results in ranking events for the last two years from the Official World Golf Ranking site

Golfeur australien
Naissance en octobre 1971
Naissance à Perth (Australie-Occidentale)